Prolepsis (stijlfiguur)
Prolepsis (geslacht), geslacht van roofvliegen